Een verkeersweg:
 N81 (België)
 N81 (Frankrijk)
 N81 (Ierland)